Luton désigne notamment :

Personnes

Patronyme 
 la famille Luton, famille française. Parmi ses membres :
 Étienne Alfred Luton (1830-1896), médecin ;
 Jean-Marie Luton (1942-2020), ingénieur ;
 Monique Luton (1924-2000), femme de lettres connue sous le nom de plume de Claude Orcival, qui a porté ce nom de jeune fille jusqu'à son mariage avec Alain Peyrefitte.

Prénom 
 Luton Shelton (1985-2021), footballeur jamaïcain.

Lieux 

 Luton, ville d'Angleterre
 Luton Hoo manoir anglais situé à Luton
 Luton North (circonscription britannique)
 Luton South (circonscription britannique)
 La place Luton à Reims, nommée d'après Étienne Alfred Luton.